Велко Йотов (; род. 26 августа 1970 года, София) — болгарский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Велко Николаев Йотов родился 26 августа 1970 года в Софии, Болгария.

Профессиональный дебют Йотова состоялся в 1988 году за команду «Левски», в которой он играл до 1993 года. Затем выступал за испанский «Эспаньол» (1993—1995), аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» (1995—1999), болгарский «Олимпик» (1999), американские «Чарлстон Бэттери» (2000—2001) и «Атланта Силвербэкс» (2002—2005).

Завершил карьеру игрока в 2005 году. В настоящее время работает координатором и тренером в Академии футбола Атланты.

Карьера в сборной 
С 1991 по 1995 год провёл за сборную Болгарии 7 матчей, в которых забил 1 гол. Попал в заявку сборной Болгарии на чемпионат мира 1994 года, однако ни в одном матче участия не принял.

Достижения

Клубные 
  «Левски»
 Чемпион Болгарии 1992/93
 Двукратный обладатель Кубка Болгарии (1991, 1992)

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФИФА
 Статистика на сайте National Football Teams

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Чарлстон Бэттери»
Игроки ФК «Атланта Силвербэкс»
Почётные граждане Софии